Schlacht bei Polozk meint:

 Erste Schlacht bei Polozk (17.–18. August 1812) während des Feldzuges Napoleons nach Russland: Truppen der russischen Armee unter dem Kommando von General Wittgenstein kämpften gegen Truppen des französischen Kaiserreichs und des Königreichs Bayern unter dem Kommando von Charles Nicolas Oudinot bei Polozk
 Zweite Schlacht bei Polozk (18.–20. Oktober 1812) während des Feldzuges Napoleons nach Russland: Russische Truppen unter General Wittgenstein attackierten eine französisch-bayerische Armeeabteilung unter dem Befehl von Laurent de Gouvion Saint-Cyr nahazu an gleicher Stelle